Alekseï Roditchev (né en 1988), joueur de volley-ball russe ;
 Dimitri Roditchev, physicien franco-russe.